Beaumaris ist der Name von
 Beaumaris (Wales) einer Ortschaft in Wales
 Beaumaris (Victoria), einem Stadtteil von Melbourne
 Beaumaris (Edmonton), einem Stadtteil von Edmonton
 Beaumaris (Ontario), einer Ortschaft in Kanada